Saccoglossus caraibicus är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som först beskrevs av van der Horst 1924.  Saccoglossus caraibicus ingår i släktet Saccoglossus och familjen Harrimaniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ollonmaskar
caraibicus